Саратовка — название географических объектов:

Азербайджан 
 Саратовка — название села Шахилоба Массалинского района до 2008 года.

Армения 
 Саратовка — село в Лорийской области.

Казахстан 
 Саратовка — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Саратовка — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Саратовка — название села Кызылкайын в Алакольском районе Алматинской области до 1992 года.
 Саратовка — название села Койтас в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области до 1992 года.

Россия 
 Саратовка — село в Рубцовском районе Алтайского края.
 Саратовка — посёлок в Табунском районе Алтайского края.
 Саратовка — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Саратовка — село в Тарбагатайском районе Бурятии.
 Саратовка — деревня в Гурьевском районе Кемеровской области.
 Саратовка — деревня в Баганском районе Новосибирской области.
 Саратовка — село в Седельниковском районе Омской области.
 Саратовка — село в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Саратовка — село в Чугуевском районе Приморского края.
 Саратовка — деревня в Петровском районе Саратовской области, упразднена в 2002 г.
 Саратовка — деревня в Воловском районе Тульской области.

 Саратовка — река в Саратовской области, приток Волги.

См. также 
 Новосаратовка
 Саратовская гармонь